

Вилейский район 
 Примечания 

Вилейский район